Slovo Bloomsbury má několik významů:

 Bloomsbury (Londýn) – čtvrť Londýna
 Bloomsbury Square – londýnské náměstí

 Bloomsbury Group – anglické skupina umělců a intelektuálů
 Bloomsbury Publishing – anglické nakladatelství

Externí odkazy